La Mano puede referirse a:
 La Mano (cómic), grupo ficticio de supervillanos del universo creado por la editorial Marvel Comics;
 La Mano de Punta del Este, o simplemente "La mano"; escultura localizada en Punta del Este, hecha por el artista Mario Irarrázabal.
 La Mano (Botero), escultura de Fernando Botero, situada en Madrid.
 La mano (película) (1981), dirigida por Oliver Stone.